Georg Dahm (1904-1963), juriste allemand ;
 Helen Dahm (1878-1968), peintre suisse expressionniste ;
 Sebastian Dahm (1987-), joueur de hockey sur glace danois ;
 Tobias Dahm (1987-), athlète allemand, spécialiste du lancer du poids ;
 Yasmine Dahm (1956-), actrice française.

Voir aussi